Hall’s Tavern bezeichnet mehrere gleichnamige, im NRHP gelistete, Objekte:

 Hall’s Tavern (Falmouth, Maine), NRHP-ID: 78000172
 Hall’s Tavern (Cheshire, Massachusetts), NRHP-ID: 83000568